A categoria mais de 100 kg masculino do judô nos Jogos Pan-Americanos de 2019 foi disputada em 11 de agosto no Ginásio Polideportivo 1 com 10 judocas, cada um representando um país.

Medalhistas

Resultados

Chave

Disputa do Bronze

Mais de 100 kg msculino
100 kg +